Pseudoramularia är ett släkte av svampar. Pseudoramularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoramularia